Competicíon Masculina Individual de Tiro con arco en los Juegos Panamericanos de 2011, la competición masculina individual fue uno de los eventos de Tiro con arco que tuvo lugar en los Juegos Panamericanos de 2011.

Medalistas

Ronda de Clasificación

Ronda de Eliminación

Preliminares, Sección 1

Preliminares, Sección 2

Ronda final

Véase también 
 Anexo:Tiro con arco en los Juegos Panamericanos de 2011
 Juegos Panamericanos de 2011

Referencias 

Tiro con arco en los Juegos Panamericanos de 2011